Кристи́на Кальдеро́н (Cristina Calderón Harban, 24 мая 1928 — 16 февраля 2022) — певица и этнограф, последний чистокровный представитель индейского народа яганов, она же — последний носитель яганского языка.

В 1946 году на яганском говорило не менее 60 человек. Но к началу XXI века в Чили, а возможно, и во всём мире оставались лишь три носителя яганского языка — Кристина Кальдерон, её сестра Урсула  Кальдерон (Úrsula Calderón Harban, 1925—2003) и её золовка Эмелинда Акунья (1921—2005). После смерти Акуньи 12 октября 2005 года в возрасте 84 лет, «Абуэла» (исп. «Бабушка») Кальдерон считалась единственным носителем этого языка. Вместе со своей внучкой Кристиной Саррагой (Cristina Zárraga) и сестрой Урсулой Кристина Кальдерон издала в 2005 году книгу Hai Kur Mamashu Shis («Хочу рассказать вам историю»), в которой собраны яганские сказки, рассказанные ей представителями старших поколений племени. Кристина Саррага перевела книгу на испанский, Жаклин Винд (Jacqueline Windh) — на английский (I want to tell you a story).

Кристина Кальдерон проживала в селении Укика, на окраине Пуэрто-Уильямса, и зарабатывала на жизнь продажей туристам сувениров ручной работы.

Примечания

Ссылки 
 Última representante del pueblo Yagan cumple 83 años en Puerto Williams
 Cristina Calderón, la última portadora de las palabras del fin del mundo
 Hai kur mamashu shis Ediciones Kultrún, Validivia, Chile, 2005, 80 стр. — ISBN 956-7291-48-9
 
 Cristina Zárraga. Brief biografies of Úrsula Calderón and Cristina Calderón. В кн.:  

Персоналии:Чили
Последние носители индейских языков
Умершие от COVID-19 в Чили